Vöhringen ist der Name folgender Orte:

 Vöhringen (Iller), eine Stadt im Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Vöhringen (Württemberg), eine Gemeinde im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg